Liro hat verschiedene Bedeutungen:
 Liro (Comer See), Fluss in der Provinz Como, Italien
 Liro (Mera), Fluss in der Provinz Sondrio, Italien
 Dosso del Liro, Gemeinde in der Provinz Como, Italien
 Liro (Kentucky), Ort im Oldham County, Kentucky, USA
 Liro (Vanuatu), Hauptort der Insel Paama, Vanuatu
 Kurzform von Lippmann, Rosenthal & Co. Sarphatistraat

Abkürzung